La Viña steht für folgende geographische Objekte:
 La Viña (Anzaldo), Ort im Municipio Anzaldo, Departamento Cochabamba, Bolivien
 La Vina, Ort in Kalifornien, Vereinigte Staaten

Argentinien:
 Departamento La Viña in der Provinz Salta
 La Viña (Catamarca), Ort in der Provinz Catamarca
 La Viña (Salta), Ort in der Provinz Salta
 Dique de La Viña, Stausee in der Provinz Córdoba

Spanien:
 La Viña (Cangas del Narcea), Ort in der Provinz Asturien
 La Viña (Mieres), Ort in der Provinz Asturien
 La Viña (San Martín del Rey Aurelio), Ort in der Provinz Asturien
 La Viña (Villaviciosa), Ort in der Provinz Asturien
 La Viña (Ávila), Ort in der Provinz Ávila
 La Viña (Cádiz), Stadtteil von Cádiz
 La Viña (Granada), Ort in der Provinz Granada
 La Viña (Bergondo), Ort in der Provinz La Coruña
 La Viña (Irijoa), Ort in der Provinz La Coruña
 La Viña (Puentedeume), Ort in der Provinz La Coruña
 La Viña (Las Palmas), Ort in der Provinz Las Palmas
 La Viña (Lugo), Ort in der Provinz Lugo
 La Viña (Málaga), Stadtteil von Málaga
 La Viña (Periana), Ort in der Provinz Málaga
 La Viña (Murcia), Ort in der Provinz Murcia